Zaragoza Foot-Ball Club puede referirse a:

Zaragoza Foot-ball Club, nombre con el que fue fundado el Real Zaragoza
 Zaragoza Foot-Ball Club, club de fútbol fundado en Zaragoza en 1921 por D. Ricardo Arribas; o
 Zaragoza Foot-Ball Club, entidad fundada en 1903, germen del fútbol en la ciudad.